Polly of the Circus – lavoro teatrale di Margaret Mayo

Film
Polly of the Circus – film del 1917 diretto da Edwin L. Hollywood e Charles Horan
Polly of the Circus – film del 1932 diretto da Alfred Santell